

Geografia

Austria 
 Tiefenbach – frazione di Fehring, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)
 Tiefenbach – frazione di Judenburg, città nel distretto di Murtal (Stiria)
 Tiefenbach – frazione di Kautzen, comune nel distretto di Waidhofen an der Thaya (Bassa Austria)
 Tiefenbach – frazione di Krumau am Kamp, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Tiefenbach bei Kaindorf – ex comune ora frazione di Hartl, comune nel distretto di Hartberg-Fürstenfeld (Stiria)

Germania

Comuni 
 Oberweiler-Tiefenbach – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Tiefenbach – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Tiefenbach – comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Tiefenbach – comune nel distretto della Bassa Baviera, circondario di Landshut (Baviera)
 Tiefenbach – comune nel distretto della Bassa Baviera, circondario di Passavia (Baviera)
 Tiefenbach – comune nel circondario del Reno-Hunsrück (Renania-Palatinato)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Dreis-Tiefenbach – quartiere di Netphen, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Tiefenbach – ex comune ora frazione di Braunfels, comune nel distretto di Gießen (Assia)
 Tiefenbach – ex comune ora frazione di Crailsheim, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Tiefenbach – frazione di Ellingen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Tiefenbach – ex comune ora frazione di Gundelsheim, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Tiefenbach – ex comune ora frazione di Illertissen, città nel distretto della Svevia (Baviera)
 Tiefenbach – ex comune ora frazione di Oberstdorf, comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Tiefenbach – quartiere di Oberweiler-Tiefenbach, comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Tiefenbach – ex comune ora frazione di Östringen, città nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Tiefenbach – ex comune ora frazione di Striegistal, comune nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Tiefenbach – ex comune ora frazione di Thalmässing, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)

Polonia 
 Tiefenbach – antico nome tedesco di Książ Wielkopolski, città nel distretto di Śrem (Grande Polonia)

Svizzera 
 Tiefenbach – antico nome tedesco di Belprahon, comune nel circondario del Giura bernese (Canton Berna)
 Tiefenbach – frazione del comune di Realp (Canton Uri)